

Nom commun 
 Le vacher, le préposé à la traite et aux soins des vaches
 Le vacher, l'oiseau

Patronyme 

 , personnalité de la télévision britannique ;
 Émile Vacher (1883-1969), accordéoniste de musette ;
 Francis Vacher, chanteur français ;
 Georges Vacher de Lapouge (1854 - 1936), anthropologue ;
 Père Jean Le Vacher, prêtre du .
 Joseph Vacher (1869 - 1898), tueur en série ;
 Antoine Vacher (1874 - 1920), géographe ;
 Jean-Claude Vacher (1943-), préfet ;
 Laurent-Michel Vacher (1944 - 2005), intellectuel québécois ;
 Léon Vacher (1832-1903), homme politique français ;
 Marcel Vacher (1858-1919), avocat, homme politique, député de l'Allier de 1895 à 1898 ;
 ,  (?-1975), parfumeur français et Paul Vacher, historien à la Sorbonne au .
  (1944-), aviatrice anglaise ;
 Jean-Louis Vacher (1951-), basketteur français ;
 Grégory Vacher (1985-), animateur radio français.

Toponyme 

 Lac-Vacher au Canada

Autre 
 se vacher est utilisé en vol à voile.
 l'expression signifie que le pilote a dû se poser dans un champ, 
 synonyme : aller aux vaches (conseil donné au pilote de l'opération Overlord pour éviter les champs minés).
 se vacher est utilisé en escalade.
 l'expression signifie que le grimpeur connecte sa longe à un ancrage fixé dans la paroi pour se reposer ou assurer un équipier au relais.

Homonymie de patronyme